El skyline es extranjerismo empleado para describir el horizonte artificial creado por el conjunto de estructuras de una ciudad.

El término skyline también puede referirse a:

Lugares
Estados Unidos de América
 a Skyline, Alabama
 a Skyline, Kentucky
 a Skyline, Minnesota
 a Skyline Boulevard, una autopista de California;
 a Cavernas Skyline, Virginia
 a Skyline Drive, Parque nacional Shenandoah, Virginia
 al área de esquíes Skyline de Pebble Creek, Idaho;
 a Skyline View, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Dauphin en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos;
 a Skyline Acres, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Hamilton, Ohio, Estados Unidos;
 a Skyline-Ganipa, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Cíbola, Nuevo México, Estados Unidos;

Canadá
 a Skyline, Ottawa, un vecindario de Ottawa;

Entretenimiento
 a Skyline, una película de ciencia ficción dirigida por los hermanos Strause (2010);
 a Beyond Skyline, dirigida por Liam O'Donnell (2017) es la secuela de la película de ciencia ficción Skyline;
 a Skyline Pigeon, una canción del músico británico Elton John;
 a Skyline Chili, una cadena de restaurantes famosos de Cincinnati, Ohio;
 a Nissan Skyline, un automóvil fabricado por Prince Motors, posteriormente por Nissan Motor Company;
 a Manhattan Skyline, la quinta canción del álbum Scoundrel Days (1986), segundo álbum oficial de A-ha;
 a Nashville Skyline, noveno álbum de estudio del músico estadounidense Bob Dylan, publicado por Columbia Records en 1969; o
 a We Lost the Skyline, álbum en directo de la banda inglesa de rock progresivo Porcupine Tree.